Deux navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Smith :
 l', un destroyer de la classe Smith en service de 1909 à 1919 ;
 l', un destroyer de la classe Mahan en service de 1936 à 1946.

Smith